Dalby församling kan syfta på:
Dalby församling, Karlstads stift – en församling i Karlstads stift
Dalby församling, Lunds stift – en församling i Lunds stift
Dalby församling, Uppsala stift – en församling i Uppsala stift